Coenecoop (toponiem), voormalig perceel en historische naam in Waddinxveen
 Coenecoop (bedrijventerrein), bedrijventerrein in Waddinxveen
 Coenecoopbrug, verkeersbrug in Waddinxveen
 Coenecoop College, scholengemeenschap in Waddinxveen en Boskoop